Sana, rijeka u Bosanskoj Krajini (zapadna BiH)
 Sana (pleme), pleme iz grupe Tonkawa, Teksas
 Sana (grad), glavni grad Jemena.
 Sana, Haute-Garonne, Francuska, komuna u departmentu Haute-Garonne